Суперкубок Англии по футболу 2010 () — 88-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Премьер-лиги и обладатели Кубка Англии предыдущего сезона. Матч состоялся 8 августа 2010 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились «Челси», обладатель «дубля» в сезоне 2009/10 (победитель Премьер-лиги и обладатель Кубка Англии) и «Манчестер Юнайтед», занявший в Премьер-лиге сезона 2009/10 второе место. Обе команды в последний раз встречались в рамках Суперкубка в 2009 году. Победу в матче одержал «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1.

Отчёт о матче

Примечания

См. также 
 Чемпионат Англии по футболу 2009/2010
 Кубок Англии по футболу 2009/2010

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2010
Суперкубок Англии 2010
Суперкубок Англии 2010
Суперкубок